Bugs Bunny, Bip Bip : Le Film-poursuite (The Bugs Bunny/Road Runner Movie en VO), également titré L'Épopée de Bugs Bunny est un film des Looney Tunes, sorti en 1979. Il consiste en une compilation de classiques de Warner Bros., entrecoupés de séquence inédites mettant en scène Bugs Bunny.

Synopsis 
Le film, sorti en 1979 met en scène Bugs Bunny parcourant son luxueux manoir et évoquant son histoire, ses « papas » comme Chuck Jones, Mel Blanc ainsi que ses rivaux comme Marvin le Martien, Vil Coyote ou Elmer Fudd, tout en ayant comme fil conducteur le thème de la poursuite. Ces séquences servent de transition entre des dessins animés, réduits ou non, de Warner Bros. La fin du film présente une longue compilation des aventures de Bip Bip et Coyote.

Cartoons

Séquences issues de dessins animés avec Bugs Bunny et/ou Daffy Duck 
 Conflit de canard (réduit)
 La Guéguerre des étoiles
 Duck Dodgers au XXIVe siècle et des poussières
 Daffy des bois (réduit)
 Faut savoir ce qu'on veut
 Bunny Toréador
 Ali Baba Bunny
 Chassé-croisé
 Relent d'amour (réduit)
 Bugs Bunny casse-noisettes (réduit)
 Quel opéra, docteur ?
 Opération Lapin (réduit)

Séquences issues de dessins animés avec Bip Bip et Coyote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vite fait, mal fait
 
 
 Bip-Bip toujours prêt

Fiche technique 

 Titre français : L'Épopée de Bugs Bunny puis Bugs Bunny, Bip Bip : Le Film-poursuite
 Titre original : The Great American Chase puis The Bugs Bunny/Road Runner Movie
 Réalisation : Chuck Jones et Phil Monroe
 Scénario : Chuck Jones
 Musique : Dean Eliott
 Production : Chuck Jones
 Sociétés de production : Chuck Jones Enterpries et Warner Bros. Pictures
 Pays d'origine : États-Unis
 Langue originale : anglais américain
 Durée : 98 minutes
Date de sortie : États-Unis : 28 septembre 1979

Distribution

Voix originales 

 Mel Blanc

Voix françaises

1er doublage (1979) 
Société de doublage : PM Productions 

Directeur Artistique : Claude Joseph 
 Guy Piérauld : Bugs Bunny
 Pierre Trabaud : Daffy Duck
 Claude Joseph : Marvin le Martien, Pépé le Putois, Vil Coyote, narrateur, voix diverses
 Serge Lhorca : Porky Pig
 Henri Labussière : Elmer (Rabbit Fire)
 Roger Carel : Elmer (What's Opera, Doc?)
 Henry Djanik : Hassan, le parfumier

2ème doublage (2001) 
Société de doublage : Dubbing Brothers 
 Gérard Surugue : Bugs Bunny
 Patrick Guillemin : Daffy Duck, Vil Coyote, voix diverses
 Michel Mella : Porky Pig
 Patrice Dozier : Elmer
 Jean-Loup Horwitz : Marvin le Martien
 François Carreras : Pépé le Putois
 Bernard Métraux : narrateur

Sorties vidéo 

VHS

VHS édition Pop-Corn de Warner Home Vidéo (1988 ) 

VHS de Warner Home Vidéo (2001)

Une VHS est sortie en 1988 sous le nom de : Bugs Bunny et ses amis. Une deuxième VHS est sortie en 2001 sous le nom de Bugs Bunny il court, il court ! 

DVD 

Un double DVD avec le film : Les 1001 contes de Bugs Bunny est sortie aux États-Unis en 2005. En France aucun DVD n'est sortie. 

VOD

iTunes et AppleTV (date de sortie sur la plateforme inconnue) 

Filmo TV (date de sortie sur la plateforme inconnue) 

Le film était disponible sur Netflix pendant un moment avec le doublage français d'origine ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cependant le film est disponible sur iTunes,AppleTV et FilmoTV avec le nouveau doublage français.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
  Fiche sur Planète Jeunesse

Film américain sorti en 1979
Film d'animation américain
Comédie américaine
Cartoon Looney Tunes
Bugs Bunny
Bip Bip et Coyote
Film de Warner Bros. Animation